Het Nationale Ballet, een Amsterdams ballet- en dansgezelschap
 Nationaal Ballet Suriname, het nationale balletgezelschap van Suriname (1978 - circa jaren 1990)